Кулиева — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Кулиева, Айна Баба кызы (1920 — ?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Кулиева, Василина Васильевна (род. 1982) — депутат Государственной Думы.
 Кулиева, Джаннат Баба кызы (1927 — ?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948). 
 Кулиева, Марал Рустам кызы (род. 1935) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Кулиева, Мая (1920—2018) — туркменская советская оперная певица. См. также